Galbert peut référer à :

Patronyme 
Albertine de Galbert, commissaire d'exposition
Jean Galbert de Campistron, auteur dramatique français
Gaspard de Galbert, officier français
Gabriel de Galbert, général d'armée, a été à la tête des Cadets de Saumur en  et gouverneur des Invalides de 1973 à 1991
Antoine de Galbert, né en 1955, est un gérant d'entreprises et un collectionneur d'art contemporain
Stéphane Galbert, né le  à Schœlcher, est un bobeur français

Toponymie 
Le Grand Galbert est un sommet du massif du Taillefer, dans les Alpes françaises

Homonymie de patronyme